WTA Finals 2021, właśc. Akron WTA Finals Guadalajara 2021 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2021 z cyklu WTA Finals, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, rozgrywany w dniach 10–17 listopada 2021 roku w Guadalajararze na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 5 000 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji Porsche Race, podsumowującej występy tenisistek w danym sezonie. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po cztery osoby. Dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansowały do półfinałów, a ich zwyciężczynie zagrały o trofeum. Zawody deblowe odbywały się, tak jak w 2019 roku, w dwóch grupach.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Ranking Porsche Race 

kursywa: Zawodniczka zastąpiła dany turniej najlepszym wynikiem z innego turnieju.

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Ranking Porsche Race

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Uwagi

Przypisy 

Turnieje tenisowe WTA Tour Championships w Meksyku
2021 w Meksyku
2021 w tenisie ziemnym